Акдениз — неоднозначный термин.

Топоним 
 Акдениз — район в провинции Мерсин (Турция), в настоящее время — часть города Мерсин.

Персоны 
 Акдениз, Дениз (1990) — австралийский актёр.
 Акдениз, Хакки (1980) — американский ресторатор и филантроп.

Другое 
  — университет в Турции.